

Населені пункти та їхні частини

 Кане — село в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Кане — село в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Кане — частина села Токарнія в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства

Кане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Кане () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро

 Кане — колишній готель у Києві, споруджений коштом французького підприємця Жана-Батиста Кане у стилі пізнього класицизму
 Кане — японський традиційний музичний дзвін

Примітки